XVII. svjetsko prvenstvo u vodenim športovima  održano je od 27. srpnja do 30. srpnja 2017. godine u Budimpešti u Mađarskoj. Ovo sportsko natjecanje se održava pod pokroviteljsvom Svjetske organizacija vodenih športova (FINA) i Mađarske organizacija vodenih športova.

Sastavni dijelovi SP-a su:
 Svjetsko prvenstvo u plivanju 2017.
 Svjetsko prvenstvo u daljinskom plivanju 2017.
 Svjetsko prvenstvo u sinkroniziranom plivanju 2017.
 Svjetsko prvenstvo u skokovima u vodu 2017.
 Svjetsko prvenstvo u ekstremnim skokovima u vodu 2017.
 Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 2017.
 Svjetsko prvenstvo u vaterpolu za žene 2017.

Ljestvica

Izvori 

2017
Međunarodna športska natjecanja u Mađarskoj
Šport u Budimpešti